Castronuevo de Esgueva kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Castronuevo de Esgueva (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Valladolid, 
 Castronuevo de Esgueva (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Valladolid, 

Robotskapade Spanienförgreningar